.ki – domena internetowa Kiribati
 Ki – stała inhibicji
 Ki – oznaczenie wzmocnienia prądowego
 Ki – bogini sumeryjska
 Ki – japońska i koreańska wymowa chińskiej nazwy qi
 Ki – album Devin Townsend Project
 Ki – polski film obyczajowy z 2010 roku
 KI – singel Kōshiego Inaby
 Ki – znak japońskich sylabariuszy
 KI - jodek potasu